«Свидание со смертью» () — детективный роман Агаты Кристи, опубликованный в Великобритании издательством Collins Crime Club в мае 1938 года, а в США издательством Dodd, Mead and Company в том же году. В России роман выходил под названием «Свидание со смертью» в издательстве Эксмо и под названием «Встреча со смертью» в издательстве Центрполиграф. Ранее он также выходил под названием «Назначено умереть».

Роман повествует о приключениях Эркюля Пуаро на Ближнем Востоке.

Сюжет 
Проводя отпуск в Иерусалиме, Пуаро подслушивает Рэймонда Бойнтона, который говорит своей сестре: «Теперь ты видишь, что её нужно убить?» Их мать, миссис Бойнтон, тиран и садист (бывшая тюремная надзирательница), она управляет всеми молодыми членами семьи, её тут же невзлюбили даже те, кто не имеет прямого отношения к семье. Но когда её обнаруживают мёртвой, у Пуаро остаётся всего сорок восемь часов, чтобы разгадать загадку, а у него даже нет доказательств того, что это убийство. Пуаро утверждает, что может расследовать преступление, для этого ему достаточно всего лишь допросить подозреваемых. Во время допросов он восстанавливает цепь событий, а также выясняет, что причиной смерти было отравление дигитоксином.

Цитата

Персонажи романа 
 Эркюль Пуаро — бельгийский сыщик
 Полковник Калбури — представитель британских властей в Трансиордании
 Леди Бойнтон — жертва убийства, мучила своих приёмных детей
 Рэймонд Бойнтон — пасынок жертвы
 Кэрол Бойнтон — падчерица жертвы
 Ленокс Бойнтон — пасынок жертвы
 Надин Бойнтон — жена Ленокса Бойнтона
 Джеферсон Коуп — американец
 Дженевра Бойнтон — дочь жертвы
 Доктор Жерар — французский психиатр
 Сара Кинг — молодой врач
 Леди Вестхолм — член Парламента
 Мисс Амабелль Пирс — бывшая воспитательница

Литературная критика 
 Рецензия в газете «The Guardian» от 27 мая 1938 года утверждает, что «За изобретательный сюжет и повествование, неожиданную развязку, тонкие характеристики, и живописность антуража, „Встречу со смертью“ можно смело назвать одним из лучших романов Кристи„.
 19 мая 1938 года в газете «Daily Mirror» была опубликована такая рецензия на роман: «Это не та книга, которую я бы посоветовала читать на ночь. Злобные глаза Миссис Бойнтон могут посетить вас во сне и превратить ваши сны в кошмары. Это достаточно страшная и душераздирающая история. Замечательная книга».

Экранизации и театральные постановки 
Агата Кристи адаптировала роман в пьесу в 1945 году. Это была одна из самых радикальных переделок, сделанных Агатой Кристи. Из пьесы исчез Эркюль Пуаро, изменился убийца. По пьесе Миссис Бойнтон покончила с собой, но оставила улики, указывающие на причастность к её убийству членов семьи.

Роман был экранизирован в 1988 году. Роль Эркюля Пуаро исполнил знаменитый актёр Питер Устинов. Фильм стал последним из шести фильмов снятых с Устиновым об Эркюле Пуаро.

Роман также лег в основу одного из эпизодов британского телесериала «Пуаро Агаты Кристи» с Дэвидом Суше в главной роли. Сюжет значительно отличается от романа:
 Например, Леди Бойнтон оказывается семейным тираном, а не надзирателем тюрьмы. Сюжетная линия леди Бойнтон в романе не имеет никакого отношения к линии Леди Бойнтон в фильме.
 У убийцы появляется соучастник — Доктор Жерар, хотя он совершенно невиновен в романе.
 Перемещение места действия из Иерусалима в Сирию.
 Способ убийства значительно изменён: Сначала убийца накачивает леди Бойнтон парализующим ядом, а доктор Жерар кладёт под её платье воск с козлиной кровью, затем она перегревается на солнце, воск потом тает и кажется, что она убита. Затем убийца убивает леди Бойнтон кинжалом.
 Добавлены новые персонажи которых не было в романе Кристи, такие как: Лорд Бойнтон, Няня Тэйлор и сестра Агнешка.
 Изменение предыстории нескольких второстепенных персонажей. В адаптации, Джефферсон Коуп был одним из детей-сирот, с которыми жестоко обращалась Леди Бойнтон в юности, и он решает отомстить уничтожением её финансовую империю и обеспечение того, чтобы она не сказала его прошлое. Хотя она умирает прежде, чем она узнает о его финансовом крахе. Джинни (Женева, в романе) принимается как сестра Рэймонда и Кэрол, и она также становится главным мотивом для убийцы, в то время как в романе она была единственным биологическим ребёнком леди Бойнтон. Леди Уэстгольм, рождённая в США — член парламента, становится британской писательницей в адаптации. Доктор Жерар, француз в романе, становится шотландцем.

Примечания 

Романы Агаты Кристи
Романы 1938 года